Amylolepiota är ett släkte av svampar. Amylolepiota ingår i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Amylolepiota

en:Amylolepiota